El apellido Fridman puede referirse a:
 Aleksandr Aleksándrovich Fridman
 Dani Fridman
 Daniel Fridman
 Gal Fridman, regatista olímpico israelí, ganador de la medalla de bronce en Atlanta 1996, y de la medalla de oro en Atenas 2004.